Ферро () — італійське та іспанське прізвище пов'язане зі словом «ferro» (залізо). Відомі носії:

 Андреа Ферро (; 1973) — італійський співак, автор пісень та автор-виконавець.
 Валерія Мартинівна Мелашунас-Ферро (1925—1996) — українська артистка балету, балетмейстер.
 Грегоріо Ферро (; 1742—1812) — іспанський художник.
 Козімо Ферро (; 1962) — італійський фехтувальник на шпагах, олімпійський медаліст (1984).
 Марк Ферро (; 1924—2021) — французький історик,
 Сципіон дель Ферро (; 1465—1526) — італійський математик.
 Тіціано Ферро (; 1980) — італійський співак, композитор і автор пісень.
 Фіона Ферро (; 1997) — французька тенісистка бельгійського походження.
 
Іспанські прізвища